Carlos Obregón puede referirse a las siguientes personas:

 Carlos Obregón Borrero (1929-1963), poeta colombiano;
 Carlos Obregón Santacilia (1896-1961), arquitecto mexicano;
 Carlos Obregón (taekwondo), practicante de taekwondo mexicano.